Jericho nome in inglese della città di Gerico, può riferirsi a:

Cinema
 Jericho – film del 1937 diretto da Thornton Freeland
 Jericho – film del 1946 diretto da Henri Calef
 Jericho – film del 2000 diretto da Merlin Miller
 Jericho – città nella serie del 2022 Mercoledì diretta da Tim Burton

Geografia
Jericho (Nairobi) – Kenya
Jericho (Oxford) – Inghilterra
Jericho (Queensland) – Australia 
Jericho (Tasmania) – Australia 
Jericho – Sudafrica
Jericho Beach – spiaggia di Vancouver, Canada 

Stati Uniti d'America
Jericho (Arkansas) 
Jericho (New York) 
Jericho (Carolina del Nord)
Jericho (Utah)
Jericho (Vermont)
Jericho (Wisconsin)
Jericho Lake State Park – parco nel New Hampshire

Musica
Jericho – gruppo musicale israeliano, attivo anche con i nomi "Jericho Jones" e "The Churchills"
 Jericho – gruppo musicale di ethnic-rock albanese
Jericho – rapper africano
 Jericho – nome d'arte del progetto musicale di Mark Salling 
Jericho – album del 1972 dei Jericho
Jericho – album del 1993 dei The Band 
Jericho – album del 2000 di Israel Vibration 
Jericho – album del 2004 dei Millennium
Jericho – canzone dei Simply Red inclusa nel loro album di debutto del 1986 
 Jericho – canzone dei The Prodigy inclusa nel loro album di debutto del 1992
 Jericho – canzone degli Arena inclusa nel loro album di debutto del 1995
 Jericho – canzone di Hilary Duff inclusa nel suo secondo ed eponimo album

Persone
Chris Jericho – wrestler professionista

Televisione
Jericho – serie televisiva statunitense andata in onda dal 2006 al 2008
Jericho – serie televisiva britannica del 2005
Codice Jericho – serie televisiva del 1966 ambientata durante la seconda guerra mondiale

Altro
Clive Barker's Jericho – videogioco a tematica horror distribuito nel 2007
Jericho – classe israeliana di missili balistici 
Operazione Jericho – missione della seconda guerra mondiale
Jericho 941 – pistola semi-automatica
Jericho – personaggio dei fumetti DC Comics

Pagine correlate 
Jerico